Signal har flere betydninger:

 Signal – kommunikation i form af lys, lyd, elektriske impulser etc.
 Elektrisk signal
 Signal (tidsskrift) – propaganda-tidsskrift udgivet af den tyske værnemagt under anden verdenskrig.
 Trafiksignal/lyssignal – udstyr til regulering af trafikken i vejkryds.
 Jernbanesignal – udstyr langs jernbaner til at vise om en lokomotivfører skal stoppe, må køre videre etc.
 Armsignal (vingesignal) – ældre type jernbanesignal med en eller flere udstikkende "arme" til signalering.
 Daglyssignal – nyere type jernbanesignal med lys i til signalering.
 Signal (Messenger) –  gratis, reklamefri og krypteret app til instant messaging

 Steder
 Signal, Arizona – en spøgelsesby, som ligger i Mohave County i delstaten Arizona, USA.
 Signal, Wyoming